A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 10 km-es nyílt vízi versenyszámát augusztus 21-én rendezték. A versenyszám első alkalommal szerepelt az olimpiai játékok programján, a szám első olimpiai bajnoka a holland Maarten van der Weijden lett.

Végeredmény

Források 
 
 

FN